ZAZ puede referirse a:
 ZAZ, canal de televisión de pago de México.
 ZAZ, portal de internet de Brasil.
 ZAZ (de Zaporizki avtomobilebudivelni zavod), empresa ucraniana de fabricación de automóviles ubicada en Zaporiyia.
 Zaz, nombre artístico de la cantante francesa Isabelle Geffroy.

Además, puede hacer referencia a:
 Zucker, Abrahams and Zucker, trío cómico estadounidense.
 Aeropuerto de Zaragoza en su código IATA.
 El nombre común de la planta Salix alba.
 El nombre común de la planta Salix fragilis.